Women of Honor World Championship war ein Wrestlingtitel der Wrestlingpromotion Ring of Honor (ROH). Wie alle Wrestlingtitel wurde er im Rahmen einer fiktiven Storyline vergeben. Der Titel wurde am 1. Januar 2020 eingestellt und durch den ROH Women’s World Championship ersetzt.

Geschichte 
Der Titel wurde unter dem Namen Women of Honor World Championship am 15. Dezember 2017 bei dem Pay Per View Final Battle angekündigt. Er wurde im Rahmen eines Turniers vergeben, das ab dem 20. Januar 2018 zwischen den regulären Wrestlerinnen von ROH und der japanischen Liga World Wonder Ring Stardom ausgekämpft wurde. Die japanische Wrestlerin Sumie Sakai wurde am 7. April 2018 erste Championess. Am 25. August 2018 wurde der Titel in Women of Honor World Championship umbenannt.

Nach drei Jahren und insgesamt sechs Titelwechseln wurde der Titel am 1. Januar 2020 eingestellt. Vorausgegangen waren eine Gehirnerschütterung von Championess Kelly Klein. Klein beklagte sich öffentlich über die fehlende medizinische Versorgung und Hilfestellung durch Ring of Honor. Im November 2019 erhielt sie die Nachricht, das ihr bis zum 31. Dezember 2019 laufender Vertrag nicht verlängert werden würde. Auch dieser Streitt wurde in der Öffentlichkeit ausgetragen.

Statt den Titel für vakant zu erklären, soll er durch die ROH Women’s World Championship ersetzt werden. Dafür wurde ein Turnier angesetzt, das ab dem 24. April 2020 bei Quest for Gold ausgekämpft werden soll.

Turnier 
Bereits am 16. Dezember 2017 fanden zwei Qualifikationsmatches statt.

Titelträgerinnen

Titelstatistiken

Rekorde

Per Wrestler

Weblinks 
 ROH Women Of Honor Championship auf Cagematch.net
 ROH Women of Honor World Title auf Genickbruch.com

Einzelnachweise 

Wrestlingtitel
Ring of Honor